Hengelo – comune dei Paesi Bassi, nella provincia di Overijssel
 Hengelo – località dei Paesi Bassi nel comune di Bronckhorst, nella provincia della Gheldria